Хасы́нское месторожде́ние — месторождение каменного угля в Магаданской области России. Расположено в среднем течении реки Хасын.

Состоит из трёх участков: Северный, Южный и Красавинский. Северный участок расположен на правом берегу реки и примыкает непосредственно к посёлку Хасын, Южный и Красавинский участки находятся по левому берегу, примерно в двух километрах от реки.

Месторождение открыто в 1930 г. Дзевановским Ю. К. и Цареградским В. А., возглавлявшим Вторую Колымскую экспедицию Геолкома. В 1932 г. район месторождения обследовала Арманская геолого-поисковая партия Колымской базы ГГРУ, а в 1932 году работы продолжила Нагаевская партия «Дальгеолтреста». Из-за высокой зольности угля, месторождение было признано непромышленным. Однако, необходимость снабжения топливом строящийся Магадан, привела к тому, что в 1938 году была организована Хасынская геологоразведочная партия, которая приступила к разведке месторождения, и в 1939 году на нём началась добыча угля. Эксплуатация месторождения продолжалась до конца 1950-х, выработано только частично.

Литература 
 А. Токарев Хасын: исторический очерк — Палатка: Хасынская районная типография, 1997
 Цареградский В. А. По экрану памяти; Воспоминания о Второй Колымской экспедиции, 1930—1931 гг. — Магадан: Кн. изд-во, 1980
 Геология СССР. Том XXX. Северо-Восток. Геологическое описание. (в 2-х книгах) — М.: Недра, 1970
 Ландшафты, климат и природные ресурсы Тауйской губы Охотского моря — Владивосток: Дальнаука, 2006
 Стукалова И. Е., Русинова О. В., Сынгаевский Е. Д. (Геологический институт РАН ГИН , г. Москва) Термальное изменение углей Хасынского месторождения (Магаданская область) // Геология угольных месторождений: Межвузовский научный тематический сборник. Вып. 14. Урал. гос. горн. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. горн. ун-та. 2004, с. 199—208
 Мелуа А. И. Геологи и горные инженеры. Нефтяники: [энциклопедия]: в 3-х т. — Санкт-Петербург: Гуманистика, 2003

Ссылки 
 Магаданская область. Базовые отрасли. Уголь

См. также 
 Хасын
 Хасын (река)
 Хасынский район
 Цареградский, Валентин Александрович

Месторождения Магаданской области
Угольные месторождения России
Хасынский район